

Anno 
 793 o 793 a.C.

Codici 
 793 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Dudley Observatory, di Albany, nella Contea di Albany (New York), attivo prima del 1893

Matematica 
793 – numero